Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1978/79 war die 27. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG KWO Berlin sicherte sich gleich als Bezirksliganeuling den Meistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf.

Nachdem sich die SG Dynamo Süd Berlin zur zweiten Saisonhälfte vom Spielbetrieb zurückzog und entsprechend der Spielordnung als Absteiger galt, mussten keine weiteren Mannschaften in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln absteigen. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach neunjähriger Abwesenheit die BSG Motor Lichtenberg aus der Staffel A und nach vier Spielzeiten die SG Dynamo Adlershof aus der Staffel B auf. Aus der DDR-Liga kamen die BSG Bergmann-Borsig Berlin und die BSG NARVA Berlin dazu.


Abschlusstabelle 

|}

 Namensänderung während der Saison
 BSG EAB Lichtenberg 47 ↔ BSG EAB 47 Berlin

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
 Größte Heimkulisse (ø)
 5.400 (ø 450) SG Hohenschönhausen

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1978/79